Thinking of You peut se référer à :

Musique

Album 

 Thinking of You, un album de Bogdan Raczynski.

Chanson 

 Thinking of You, un single de Katy Perry ;
 Thinking of You, une chanson des Sister Sledge, sortie en 1984.
 Thinking of You, une chanson de Lenny Kravitz parue sur son album 5 ;
 Thinking of You, une chanson d'Earth, Wind and Fire parue sur leur album Touch the World ;
 Thinking of You, une chanson de Harry Ruby et Bert Kalmar.